Васи́лий Алекса́ндрович Мо́син (род. 9 мая 1972 года в Казани) — российский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года.

Биография 
Дед с отцовской стороны — ветеринар В. В. Мосин, лауреат Государственной премии СССР (1979), заслуженный деятель науки ТАССР. Другой дед и обе бабушки — татары.

Карьера стрелка 
Стрелковым спортом занимался с детства, предпочитая пулевую стрельбу, однако в 13 лет ушёл в стендовую стрельбу. Первым тренером был Юрий Алексеев. С 1995 года занимается под руководством Сергея Дёмина в составе ФСО «Динамо». Чемпион Европы в дубль-трапе 2000 и 2006 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2005 года. Победитель этапов Кубка мира 2005, 2006, 2008 и 2010. Участник Олимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов, на Олимпийских играх в Лондоне выиграл бронзовую медаль, победив в перестрелке бронзового призёра Олимпиады 2000 года кувейтца Фехаида Аль-Дихани. Медаль Мосина стала единственной, завоёванной российскими стрелками на Играх в Лондоне и первой в дисциплине дубль-трап на Олимпийских играх. Заслуженный мастер спорта России. Считает, что стрельба развивает личность, а для успешной карьеры стрелка самым важным считает трудолюбие.

Образование и работа 
Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Микрохирургия в области травматологии и ортопедии». Работал хирургом, но оставил работу врача в пользу стрельбы. 

На 2016 год является майором полиции, оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 «Горки» УМВД России по городу Казани Республики Татарстан.

Личная жизнь 
Жена Гузель, воспитывают дочерей Софью и Камиллу, сына Руслана.

Хобби и привычки 
 Помимо стрельбы, из видов спорта увлекается греблёй, футболом, настольным теннисом, карате и плаванием.
 Своими хобби считает охоту и рыбалку.
 Предпочитает читать специальную литературу.
 Музыкальные предпочтения — «Океан Ельзи», «Чайф», «ДДТ», «Сплин», «Muse», «Deep Purple».
 Любимые фильмы — «Семнадцать мгновений весны», комедии Леонида Гайдая
 Любимые блюда — паста, мясные блюда и свежая рыба.
 Самой любимой страной называет Италию.
 В людях особенно ценит интеллигентность.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Стрелкового союза России

Стрелки России
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Полицейские Российской Федерации